MLV steht für:
 M. L. Vasanthakumari (1928–1990), indische Sängerin
 Martin-Luther-Verein in Bayern e. V., Gliedverein im Martin-Luther-Bund
 Militärische Landesverteidigung, Konzept im österreichischen Verfassungsrecht; siehe Umfassende Landesverteidigung
 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
 Murines Leukämievirus
 multi lamellar vesicle, siehe Liposom
 Multilingual Vendor, siehe Lokalisierung (Softwareentwicklung)
 IATA-Code für Merluna, Queensland, Australien
 die römische Zahl 1055
 Multi-Layer Varistor
 Multiple Language Versions, siehe Versionenfilm
 Multiservicios Aereos Del Valle (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

mlv steht für:
 Mwotlap (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache insbesondere auf Mota Lava, Banks-Inseln, Vanuatu

Abkürzung